(1972-), musicien et guitariste italien,
 Mario Gariazzo (1930-2002), réalisateur, scénariste et producteur italien, 
  (1879-1964), peintre, graveur, écrivain et réalisateur italien.
 
Patronyme italien